Der kleine Lord – sceneggiato televisivo austriaco del 1962
Der kleine Lord – sceneggiato televisivo tedesco del 1962